

Geografia

Svizzera 
 Bas-Intyamon – comune nel distretto della Gruyère (Canton Friburgo)
 Haut-Intyamon – comune nel distretto della Gruyère (Canton Friburgo)